

Persone 
 Diego Del Bello – avvocato, politico e antifascista italiano
 Geri del Bello – parente di Dante Alighieri
 Marcello Del Bello – tennista italiano
 Paul Del Bello – musicista italiano
 Rolando Del Bello – tennista italiano

Altro 
 Del Bello – cognome italiano
 Villa del Bello – villa nel comune di Vaiano, in provincia di Prato